HMS Halland kan syfta på:

Halland (1682) – ett svenskt linjeskepp i svenska flottan, byggt 1682
Halland (1749) – en galärer i svenska flottan
 – en jagare i svenska flottan sjösatt år 1952
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1996

Namn på svenska örlogsfartyg